Cleroidea är en överfamilj av skalbaggar. Cleroidea ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Cleroidea 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Cleroidea